Jméno a příjmení Antonín Kašpar nosí více osobností:

 Antonín Kašpar (1928–???) – český právník a politik KSČ
 Antonín Kašpar (fotbalista) (?–1975) – český fotbalista
 Antonín Kašpar (sochař) (* 1954) – český akademický sochař a výtvarník